Множество одноимённых мелких островов в составе Внешних Гебридских островов:

Внешние Гебриды 
 Флоддей (Льюис)
 Флоддей (Аутер-Лох-Рог)
 Флоддей (Гаррис)
 Флоддей (Лох-Мэдди)
 Флоддей-Бег
 Флоддей-Мор
 Флоддей (Бенбекьюла)
 Флоддей (остров Барра)
 Флоддей (острова Барра)